Trafalgar kan avse:

 Slaget vid Trafalgar – utkämpat nära Kap Trafalgar
 Trafalgar-klass – två fartygsklasser i Royal Navy
 Trafalgar (musikalbum) – ett album från 1971 av Bee Gees

Geografi

Australien 

 Trafalgar (ort i Australien), Victoria, Baw Baw,

Spanien 

 Kap Trafalgar – en udde i Spanien,

Storbritannien 
 Trafalgar Square – ett torg i London, till minne av brittiska flottans seger

USA 

 Trafalgar (ort i USA), Indiana, Johnson County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar